Alta kontrakt är ett kontrakt i Nord-Hålogalands stift. Den består av två församlingar:
Alta församling
Talviks församling

Referenser  

Norska kyrkans kontrakt